

Geografia 
 Pongo – fiume del Sudan.
 Pongo – tipo di canyon tipico dei fiumi peruviani (Pongo de Mainique, Pongo de Manseriche, Pongo di Huaracayo).

Persone 
 Pongo – nome d'arte del comico italiano Massimo Pongolini.
 Pongo, nota anche come Pongolove, nome d'arte di Engracia Domingos da Silva – cantante angolana naturalizzata portoghese.

Zoologia 
 Pongo – genere cui appartiene l'orango (Pongo pygmaeus).
 Pongo – nome swahili del Tragelaphus scriptus, il tragelafo striato.

Altro 
 Pongo – materiale plastico manipolabile e modellabile simile alla plastilina prodotto da FILA.
 Pongo – programma di messaggistica istantanea sviluppato in Smalltalk.
 Pongo – nome del cane dalmata protagonista del film La carica dei cento e uno prodotto nel 1961 dalla Walt Disney.